Execution – film del 1968 diretto da Domenico Paolella
Execution – album dei Tribuzy del 2005
 Esecuzione (Execution) – episodio della prima stagione di Ai confini della realtà (1959)

Altro
Esecuzione